Le Hohwald – comune francese
 Hohwald – ex comune tedesco, in Sassonia